Фаулерс-Бей (устар. Ялата) — город в австралийском штате Южная Австралия, расположенный примерно в 658 км к северо-западу от столицы штата города Аделаиды. Город расположен в Порт-Эйре, в западной части более крупного залива Фаулерс.

Расположенный на равнине Налларбор, порт Фаулерс-Бей когда-то был действующим портом и воротами в западные районы континента, но пришёл в упадок в 1960-х и 1970-х годах. Однако возрожденная туристическая индустрия начала привлекать в город больше туристов только начиная с 1980-х годов. Всё благодаря Южным гладким китам, которых довольно часто замечали в Большом Австралийском заливе. В прошлом, залив вместе с городом привлекали лишь рабочих с самого континента для работы на китобойных суднах, но теперь это туристическое место. Большие песчаные дюны видны на южной стороне города, и за последнее столетие они перенеслись ветром, тем самым покрыли некоторые части города.

История

Связи с аборигенами 
Город Фаулерс расположен на ранее принадлежавшим землям местного народа вирангу. Родственные народы, но более мелкие народы Мирнинг, Кокота и Маралинга Тьярутья, некоторые из которых жили в данной местности в 1950-х годах после переселения, также имеют духовные связи со страной.

Европейские исследования 
Береговая линия вокруг залива Фаулерс была впервые нанесена на карту в 1627 году Франсуа Тийссеном, голландским капитаном дальнего плавания, на его корабле «Золотой морской конёк». Залив был назван 28 января 1802 года Мэтью Флиндерсом в честь его первого лейтенанта Роберта Фаулера, когда он проплывал мимо островов. Он нашёл пару островов, нанесенных на карту Тийссеном, и назвал группу Архипелагом Нуйтс.

Проблемы с песком 
Большие песчаные дюны возле залива Фаулерс смещались ближе к городу и уже к 1970-м годам покрыли дома Кент-Тауна до последней вершины дымохода. К 21 веку были покрыты и Кент-Таун, и Хай-стрит. Дюны сдвинулись примерно на 75 m в сторону новой главной дороги в город за десятилетие до 2021 года.

Есть опасения, что изменение климата может усугубить их перемещение из-за дополнительной нагрузки на растительность, вызванной засушливостью. По оценкам CSIRO, к 2100 году количество осадков в регионе уменьшится примерно на 30 процентов, что значительно повлияет на жизнь растений и повлияет на их способность удерживать дюны.

В течение нескольких лет до 2021 года, включая 2021, жители города работали над стабилизацией дюн, сажая новую растительность, такую как деревья бубиалла, свойственную для данных широт и другие местные растения, а правительство Южной Австралии утвердило средства для оплаты восстановления растительности хребта, которая вызывает самый большой риск для города.

Примечания

Ссылки 
 Фаулерс-Бей (Налларбор-Нет)

Города Южной Австралии